Кетлин Виейра да Силва (, род. 26 августа 1991 года, Манаус, штат Амазонас, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающая в Ultimate Fighting Championship (UFC) в женской легчайшей весовой категории. С 23 мая 2022 года занимает 2-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в женском легчайшем весе, а также с 14 ноября 2022 года занимает 11-е место в рейтинге лучших бойцов UFC среди женщин независимо от весовой категории (poun-for-pound).

Титулы и достижения 
Mr. Cage

 Чемпионка в женском легчайшем весе (1 раз, 2 успешных защиты)

Статистика выступлений в MMA

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии